

Aziende 
 Ceccato – azienda che produce impianti di lavaggio per tutti i tipi di veicoli e impianti per la depurazione delle acque

Persone 
 Aldo Ceccato (1934) – direttore d'orchestra italiano
 André Ceccato (...) – attore brasiliano
 Enrico Ceccato (v), nome di due rugbisti italiani
 Giuseppe Ceccato (1950) – politico italiano
 Pietro Ceccato (1905-1956) – imprenditore italiano 
 Silvio Ceccato (1914-1997) – filosofo e linguista italiano